Toko bezeichnet:

 Municipio Toko, Landkreis im Departamento Cochabamba, Bolivien
 Toco (Cochabamba) (auch: Toko), zentraler Ort des Landkreises Toko, Bolivien
 Toko (Kamerun), Ort im Bezirk Ndian, Kamerun
 Toko (Sagengestalt), dänischer Held, dem der Apfelschuss gelingt
 die Tokos, Gattung der Familie der Nashornvögel
 Toko (Skiwachs), eine Marke der norwegischen Swix Sport AS
 Wetterstation Toko, Wetterstation beim gleichnamigen See im Stanowoigebirge in Sacha (Jakutien)

Toko ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Toko Ekambi (* 1992), kamerunischer Fußballspieler
 Nabatingue Toko (* 1952), tschadischer Fußballspieler
 Nzuzi Toko (* 1990), kongolesisch-schweizerischer Fußballspieler

Die Abkürzung TOKO steht für:
 Traditionelle Okinawa Kampfkunst Organisation, siehe TOKO

Siehe auch:
 Toco
 Tokko
 Tocho

TOKO